Janga of Jangi-Taoe (Georgisch: ჯანღა [dʒɑnɣɑ]; Russisch: Джанги-Тау, Džangi-Tau) is een bergtop gelegen in Grote Kaukasus. De berg bevindt zich op het grens van Samegrelo-Zemo Svaneti (Georgië) en Kabardië-Balkarië (Rusland). De top ligt op 5051 meter boven zeeniveau. Het is de op één na hoogste bergtop van Georgië na de Sjchara en de op vijf na hoogste bergtop van de Kaukasus. De hellingen zijn bedekt met gletsjers.

Berg in Georgië
Vijfduizender
Samegrelo-Zemo Svaneti